Teatre:
 El somni d'una nit d'estiu: obra escrita per William Shakespeare.
 El somni d'una nit d'estiu (2002): obra dirigida per Àngel Llàcer l'any 2002, basada en l'obra de Shakespeare i representada al Teatre Borràs.

 Música:
 El somni d'una nit d'estiu: òpera de Benjamin Britten basada en l'obra de Shakespeare.
 El somni d'una nit d'estiu: obra musical de Felix Mendelssohn basada en l'obra de Shakespeare.
 Sueño de una noche de verano: cançó de Silvio Rodríguez de l'àlbum "Canciones urgentes".

 Cinema:
 A Midsummer Night's Dream: pel·lícula de 1935 dirigida per Max Reinhardt i William Dieterle.
 A Midsummer Night's Dream: pel·lícula de 1968 dirigida per Peter Hall.
 A Midsummer Night's Dream: pel·lícula de 1999 dirigida per Michael Hoffman.